

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 Виды в статусе подтвержденных обозначены значком «Ⓐ» (accepted); в статусе непроверенных, ожидающих подтверждения таксономического положения, значком «Ⓤ» (unchecked).
 В список включены таксоны в ранге вида и ниже, включая 47 подтвержденных и 22 непроверенных.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

B 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

C 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

D 
 Ⓐ

E 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  - Подлесник европейский
 Ⓤ

G 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

H 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

J 
 Ⓤ

K 
 Ⓐ 
 Ⓐ

L 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

M 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

N 
 Ⓤ 
 Ⓤ

O 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

P 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

R 
 Ⓐ  - Подлесник красноцветковый
 Ⓐ

S 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

T 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

U 
 Ⓐ  - Подлесник уральский

Примечания 

Подлесник